IFC — многозначная аббревиатура:
 Industry Foundation Classes — формат данных с открытой спецификацией
 InterFaith Conference: Межрелигиозная конференция метрополии Вашингтон
 International Financial Center: Международный финансовый центр Гонконга
 International Financial Corporation: Международная финансовая корпорация